Grunden (auch: Grundén) ist ein Orts- und Familienname: 

Ortsname:
 Grunden, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Grądy Kruklaneckie, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grunden, bis 1938 Gronden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Grądy (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Per Grundén (1922–2011), schwedischer Opernsänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Grunden Rock, Felsformation am nordöstlichen Ende der Antarktischen Halbinsel